Barão de Cajuru é um título criado por D. Pedro II do Brasil por decreto de 30 de junho de 1860, em favor a João Gualberto de Carvalho.

 Titulares
 João Gualberto de Carvalho – 1.º barão de Cajuru.
 Militão Honório de Carvalho – filho do anterior, 2.º barão de Cajuru.

1º Barrão de Cajuru

João Gualberto de Carvalho 
Nasceu em 1797 em São João del-Rei, e faleceu em 21 de fevereiro de 1869 em Quatis – RJ

Filho de Caetano de Carvalho Duarte e Ana Maria Joaquina. Avós paternos, Caetano de Carvalho Duarte e Catarina de São José. Avós maternos, Estácio da Costa e Felicia Tereza de Jesus. Bisavós Paternos, João Carvalho e Domingas Duarte e Manoel Gonçalves da Fonseca e Antonia da Graça (3 Ilhoas de Minas Gerais).

Origem do sobrenome Carvalho 
Em abril de 1646, Gonçalo Simões casou-se com Domingas Gaspar em Silvares-Portugal, e fixaram residência “em o lugar de Carvalho”, na antiga freguesia de Silvares, Lousada, Distrito do Porto, onde atualmente temos uma via pública, denominada rua do Carvalho, servindo como referência dos tempos de outrora, onde existia uma grande árvore de Carvalho. O casal teve um filho batizando-o com o nome de João Carvalho, em homenagem ao Carvalho que servia de referência na região. Sendo este o marco inicial deste ramo da família Carvalho, que já na sua segunda geração firmou raízes no Brasil, no início do século XVII, e por conseguinte acabou se desdobrando em um dos ramos das famosas “Três Ilhoas” de Minas Gerais.

Título Nobiliárquico 
Decreto Imperial de 30/6/1860 concedeu a João Gualberto de Carvalho, o título nobiliárquico de 1º Barão de Cajurú. Criador de Mula, foi Juiz de Paz e Tenente-Coronel da Guarda Nacional, Comandante do Contingente da GN de Turvo. Proprietário da Fazenda das Bicas, em Andrelândia, era tenente-coronel da Guarda Nacional, tendo participado Revolução Liberal de 1842. Em 1849 foi agraciado Comendador da Ordem de Cristo  e comendador da Imperial Ordem da Rosa. Criador de mulas, apoiou financeiramente a Guerra do Paraguai. Enterrado no Mausoléu existente na fazenda Retiro (ou Sant'ana) no cemitério em ruínas desta fazenda.

A vida do Barão de Cajuru 
O Barão ainda moço, transferiu-se para a região de Aiuruoca onde, em 1821, foi eleito Mesário da Irmandade do Santíssimo Sacramento. Casou-se, em 1824, com Ana Inácia Conceição Ribeiro do Vale (Baronesa de Cajurú), nascida a 24/8/1804, em Aiuruoca. Filha de Inácio Ribeiro do Vale e Ana Custódia da Conceição Ana Custódia da Conceição.

Filhos do Barão 
Desta união nasceram onze filhos, sendo eles: 1º Manoel Ribeiro de Carvalho, 2º Maria Brazilina da Conceição, 3º Militão Honório de Carvalho (2º Barão de Cajuru), 4º Ignacio Caetano de Carvalho, 5º Libania Jesuina da Conceição de Carvalho (Viscondessa de Arantes), 6º João Pedro de Carvalho, 7º Guilhermina Cândida da Conceição (Baronesa de São João del Rei), 8º Custódio Ribeiro de Carvalho, 9º Anastácio, 10 Constança Ricardina de Carvalho, e 11 José Ribeiro de Carvalho.

Residência do Barão de Cajuru no Estado do rio de Janeiro 
"Em 1859, a Fazenda São Lourenço foi adquirida pelo então comendador João Gualberto de Carvalho, que no ano seguinte foi agraciado com o título de primeiro barão de Cajuru. Sobre a concessão de tão importante título, tem-se uma curiosa transcrição do atestado de probidade passado a favor do comendador João Gualberto de Carvalho, enviado ao Imperador Pedro II, em 1860: “Nós, abaixo-assinados atestamos que o comendador João Gualberto de Carvalho, natural da Província de Minas Geraes e residente no Município de Aiuruóca, é um cidadão prestante, distinto por seu patriotismo e probidade, respeitável pai de numerosa família, rico negociante e capitalista, proprietário de muitos bens de raís, entre os quais se inclui a importante Fazenda de cultura denominada S. Lourenço, sita na Província do Rio de Janeiro, que há pouco comprou; e que por estas razões o consideramos muito merecedor de um Título, ou qualquer mercê honorífica que S.M. O Imperador se digne conferir-lhe. Rio de Janeiro, 9 de Junho de 1860 Herculano Ferreira Penna visconde de Ipanema visconde do Bonfim Jerônimo José de Mesquita” Tudo indica que o barão de Cajurú nunca residiu em São Lourenço, possuindo-a apenas como empreendimento agrícola. Residiu grande parte de sua vida na Fazenda das Bicas, no município do Turvo (atual AndrelândiaMG), adquirida por volta de 1830. A enorme distância que separa as duas fazendas não era problema para o barão, que, além de cafeicultor, era negociante de muares. Viajava pelas estradas do Vale constantemente. Estava entre os maiores criadores de muares do Império. Conta a tradição que, nessa atividade tão lucrativa, possuía posição tão privilegiada que a grande feira de Sorocaba, o mais importante centro de vendas e leilões de animais de então, não era oficialmente aberta enquanto o “sisudo” barão não chegasse com sua enorme tropa. O barão de Cajuru faleceu em 21 de fevereiro de 1869. Logo após a sua morte, a Fazenda São Lourenço foi herdada por seus três filhos, que durante alguns anos formaram uma sociedade na fazenda denominada “Carvalho & Irmãos”. Desfeita a sociedade, a Fazenda São Lourenço passou a ser unicamente do filho herdeiro José Ribeiro de Carvalho, casado com Luísa Leite de Carvalho."

Fonte:  

 
Baronatos do Brasil